Of Darkness… — дебютный альбом шведской метал-группы Therion, был выпущен в феврале 1991 года.

Диск содержит исключительно песни, записанные группой в 80-е годы, и по словам самой группы «должен закончить первую эру» жизни группы.

Альбом сильно по звучанию отличается от более поздних, так как Therion изначально играли в жанре дэт-метал, и лишь позднее — дум и симфоник-метал.

Of Darkness… был переиздан 27 ноября 2000 года лейблом Nuclear Blast, и к нему было добавлено несколько бонусных композиций.

Список композиций

Участники записи 
 Кристофер Йонсон — вокал, гитара
 Питер Хансон — гитара
  — барабаны
 Эрик Густафссон — бас-гитара
 Томас Скогсберг — инженер, продюсер
 Гэри Куерс — оформление обложки

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics
 
 

Альбомы Therion
Дебютные альбомы 1991 года
Альбомы Nuclear Blast Records